Plusieurs cathédrales sont appelées cathédrale Sainte-Marie en l'honneur de Marie :

Afrique du Sud 
 la cathédrale Sainte-Marie (ou cathédrale Notre-Dame-de-la-Fuite-en-Égypte) du Cap ;

Allemagne 
 la cathédrale Sainte-Marie de Hambourg ;
 la cathédrale Sainte-Marie d’Hildesheim ;

Australie 
 la cathédrale Sainte-Marie de Sydney ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Perth ;

Biélorussie 
 la cathédrale Sainte-Marie de Minsk ;

Canada 
 la cathédrale Sainte-Marie de Calgary ;
 la basilique-cathédrale Sainte-Marie de Halifax ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Kingston ;

Espagne 
 la cathédrale Sainte-Marie d’Astorga ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Burgos ;
 la co-cathédrale Sainte-Marie de Cáceres ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Calahorra ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Carthagène ;
 la co-cathédrale Sainte-Marie de Castelló de la Plana ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Ciudad Rodrigo ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Ciutadella de Menorca ;
 la co-cathédrale Sainte-Marie de Guadalajara ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Gérone ;
 la cathédrale Sainte-Marie de La Seu d’Urgell ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Lugo ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Murcie ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Pampelune ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Solsona ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Tolède ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Tudela ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Tui ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Valence ;

Estonie 
 la cathédrale Sainte-Marie de Tallinn ;

États-Unis 
 la cathédrale Sainte-Marie d’Austin ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Fall River ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Fargo ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Miami ;

France 
 la cathédrale, basilique et primatiale Sainte-Marie d’Auch ;
 la pro-cathédrale Sainte-Marie de Bastia ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne ;
 l’ancienne cathédrale Sainte-Marie de Lombez ;
 la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille ;
 l’ancienne cathédrale Sainte-Marie de Nice ;
 l’ancienne cathédrale Sainte-Marie d’Oloron ;
 la cathédrale Santa Maria Assunta de Nebbio ;

Guinée 
 la cathédrale Sainte-Marie de Conakry ;

Irlande 
 la pro-cathédrale Sainte-Marie de Dublin ;
 l’ancienne cathédrale Sainte-Marie d’Elphin ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Kilkenny ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Killarney ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Limerick ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Tuam ;

Italie

Sardaigne 
 la cathédrale Sainte-Marie de Cagliari ;
 la cathédrale Sainte-Marie-de-l’Assomption d’Oristano ;

Toscane 
 la cathédrale Sainte-Marie de Cortone ;

Japon 
 la cathédrale Sainte-Marie d’Osaka ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Tokyo ;

Namibie 
 la cathédrale Sainte-Marie de Windhoek ;

Ouganda 
 la cathédrale Sainte-Marie de Kampala ;

Panama 
 la cathédrale-basilique Sainte-Marie de Panama City ;

Royaume-Uni

Angleterre 
 la cathédrale Sainte-Marie de Newcastle-upon-Tyne ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Sheffield ;

Écosse 
 la cathédrale catholique romaine Sainte-Marie d’Édimbourg ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Glasgow ;
 la cathédrale Sainte-Marie-de-l’Assomption d’Aberdeen ;

Soudan du Sud 
 la cathédrale Sainte-Marie de Wau ;

Sri Lanka 
 la cathédrale Sainte-Marie de Badulla ;

Suède 
 la cathédrale Sainte-Marie de Visby.

Voir aussi 
 
 
 

Marie
~SainteMarie